Isarn de Ribagorça (? - ca. 1003) fou comte de Ribagorça (990-1003).

Orígens familiars 
Fill del comte Ramon III de Ribagorça i la seva esposa Garsenda d'Armanyac. Fou germà dels també comtes Unifred de Ribagorça, Arnau de Ribagorça i Tota de Ribagorça.

Succeí al seu germà Arnau a la seva mort l'any 990.

Núpcies i descendents 
Es casà amb una donzella anomenada Balla, amb la qual va tenir:
 l'infant Guillem de Ribagorça (?-1017), comte de Ribagorça

Fou succeït per la seva germana Tota de Ribagorça.

Comtes de Ribagorça